Gary Crosby (1933-1995) – attore e cantante statunitense, figlio di Bing Crosby
 Gary Crosby (1955) – musicista jazz britannico
 Gary Crosby (1964) – calciatore e allenatore britannico